Amary Ngoné peut désigner :
 Amary Ngoné Sobel Fall, damel du Cayor entre 1549 et 1583 ;
 Amary Ngoné Ndella Fall, damel du Cayor entre 1790 et 1809.